Império Celestial (chinês: 天朝; pinyin: Tiāncháo; "dinastia celestial") é um nome antigo usado para se referir à China, de uma tradução literária e poética do termo chinês Tianchao, um dos muitos nomes para a China.

Assim, no século 19, o nome "Celestial" foi usado para se referir aos emigrantes chineses nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Ambos os termos foram amplamente usados na mídia popular de língua inglesa da época, mas caíram em desuso mais tarde.

Seu uso se tornou popular novamente nos dias atuais (2015), especialmente entre os usuários de Internet chineses. É usado para se referir ao atual regime comunista, para implicar ou desaprovação por sua supressão política e arrogância ou orgulho nacional na emergência do país como uma superpotência no século XXI, dependendo do contexto.

Ver também 
Imperador da China
Nomes da China

Nomes da China
História da China